Калиновское — название населённых пунктов:

Россия 
 Калиновское — село в Камышловском районе Свердловской области.
 Калиновское — село в Александровском районе Ставропольского края.

Украина 
 Калиновское — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Калиновское — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Калиновское — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Калиновское — посёлок городского типа в Великоалександровском районе Херсонской области.
 Калиновское — село в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 
 Калиновское сельское поселение
 Калиновское — электродепо Екатеринбургского метрополитена